Die Sortierung folgender Parteien/Fraktionen erfolgte in drei Kategorien. Zunächst Parteien/Fraktionen, welche aktuell im Bundestag vertreten sind, Parteien/Fraktionen die jemals im Bundestag vertreten waren und Parteien/Fraktionen die niemals im Bundestag vertreten waren. Anschließend nach der letzten Vertretung im Bundestag, dann nach der letzten Teilnahme an einer Bundestagswahl und zuletzt nach dem prozentualen Mittelwert aller Endergebnisse (Prozent der gültigen Zweitstimmen).

Ausführliche Auflistung sämtlicher Daten der Bundestagswahlergebnisse 

* Von 1949 bis 1987 Aufteilung der Bundestagsabgeordneten aus Westdeutschland und West-Berlin.
** 1949 nur Erststimmen.
*** Summe der ungültigen und gültigen Zweitstimmen liegt wegen nicht aufklärbaren Unstimmigkeiten bei eingesetzten Stimmenzählgeräten im Wahlkreis 247 (Sankt Wendel) um 80 niedriger als die Zahl der Wähler insgesamt.
**** Infolge technischen Versagens eines Stimmenzählgerätes im Wahlkreis 247 (Sankt Wendel) ist die Zahl der abgegebenen Zweitstimmen 1983 um 1 geringer als die Zahl der Wähler.
***** Wegen Sonderregelung des Einigungsvertrages durch Überschreiten der Fünf-Prozent-Hürde im Wahlgebiet Neue Bundesländer im Bundestag.

Siehe auch  
 Bundestagswahlrecht
 Kanzlerkandidat (Übersicht der gescheiterten und erfolgreichen Kanzlerkandidaten)
 Erststimme
 Zweitstimme

Weblinks 
 Seite des Bundestages zur Wahlgeschichte.
 Seite des Bundestages zu den deutschen Wahlen.
 Ergebnisse und Sitzverteilung auch der kleineren Parteien.
 Bekanntmachung der offiziellen Wahlergebnisse des Bundesministeriums für Inneres.

Einzelnachweise 

Bundestagswahlen